Literatura:
 Hamlet, obra de teatre escrita per William Shakespeare
 The Hamlet, novel·la de William Faulkner
 Cinema:
 Hamlet (pel·lícula de 1948), dirigida i protagonitzada per Laurence Olivier
 Hamlet (pel·lícula de 1964), dirigida per Grigori Kózintsev
 Hamlet (pel·lícula de 1969), dirigida per Tony Richardson, amb Marianne Faithfull i Anthony Hopkins
 Hamlet Goes Business, pel·lícula de 1987 dirigida per Aki Kaurismäki
 Hamlet, l'honor de la venjança, pel·lícula de 1990 dirigida per Franco Zeffirelli, amb Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates i Helena Bonham Carter
 Hamlet (pel·lícula de 1996), dirigida i protagonitzada per Kenneth Branagh
 Hamlet (pel·lícula de 2000), dirigida per Michael Almereyda, amb Ethan Hawke
 Música:
 Hamlet (Thomas), òpera d'Ambroise Thomas
 Hamlet (Txaikovski), obertura-fantasia de Piotr Ilitx Txaikovski
 Hamlet (banda), grup musical espanyol de heavy metal
 Toponímia:
 Hamlet (Califòrnia), localitat estatunidenca de Califòrnia
 Hamlet (Carolina del Nord), localitat estatunidenca de Carolina del Nord
 Hamlet (Indiana), localitat estatunidenca d'Indiana
 Hamlet (Nebraska), localitat estatunidenca de Nebraska
 Hamlet (Nova York), localitat estatunidenca de Nova York
 Miscel·lània:
 Príncep Hamlet, protagonista de l'obra Hamlet i de les seves adaptacions cinematogràfiques.
 Hamlets, sistema de codi obert
 Hamlet Mkhitaryan, futbolista armeni
 Hamlet (cràter), cràter del satèl·lit Oberó
 Hamlet (videojoc)
 Vegeu també:
 Prince of Jutland, pel·lícula de 1994 dirigida per Gabriel Axel, que tracta sobre el Príncep Amled (Hamlet)
 Hamlet a la pantalla, recull sobre les pel·lícules que aborden el personatge.